Deeb est un nom de famille porté par :

 Abdallah Deeb est un footballeur international jordanien.
 Freddy Deeb Kassem 'Freddy' Deeb est un joueur professionnel américain de poker. 
 Serena Deeb est une catcheuse américaine.
 Amer Deeb est un footballeur jordanien.
 Kamal Abu-Deeb est un critique littéraire syrien.